Der Begriff Stufentherapie bezeichnet in der Medizin den systematischen Einsatz von Therapieverfahren in Abhängigkeit vom Schweregrad. Beispiele sind die:
 Stufentherapie des atopischen Ekzems
 Asthma-Stufentherapie